A Man for All Seasons (toneelstuk), toneelstuk van Robert Bolt
 Op dit toneelstuk gebaseerde films:
 A Man for All Seasons (1966) van Fred Zinnemann met Paul Scofield
 A Man for All Seasons (1988), tv-film van Charlton Heston met Charles Heston, John Gielgud en Vanessa Redrave